Fiducia – sentimento di attesa ottimistica verso qualcosa o qualcuno
Fiducia – istituto parlamentare che regolamenta i rapporti tra parlamento e governo nell'ambito di alcune votazioni
Questione di fiducia – istituto parlamentare nell'ordinamento italiano
Fiducia (Confidence) – romanzo di Henry James, pubblicato nel 1879
Fiducia Petrunkevitch, 1942 – ragno fossile, appartenente alla famiglia Thomisidae
 Fiducia – asteroide

Altri progetti